

Биография 
Владимир Николаевич Давыдов, философ-социолог, родился в 1820 г. в селе Сотницком Суджанского уезда Курской губернии. В 1838 г. кончил курс в Морском корпусе и поступил мичманом в Балтийский флот. В 1845 г. вышел в отставку, поселившись у себя в деревне, в двадцати верстах от Щербачевки, имения брата старшего брата Льва Толстого, Дмитрия Николаевича (1827 - 1856), который с 1850 г. до кончины часто бывал у Давыдова.  Отдал себя научной работе, в частности — изучению социологии, которой интересовался еще с ранних лет.  В 1873 г. для «облегчения обработки своих трудов» уехал за границу; жил в Лондоне. В том же году в Лейпциге в  издательстве Брокгауза напечатал первый свой труд: «Научная промышленность». В 1881 г. написал доклад «Федеральному факультету социологов», который он предполагал в будущем организовать для более полной разработки науки социологии.

В марте 1883 г. в Женеве Давыдов напечатал сочинение «Опыт социологии — науки устройства человечно-счастливого сообщежития» под псевдонимом "О. Че-к" ("Один человек"). В 1884 году книга была напечатана в Париже в переводе на французский язык «Essai de Sociologie: Science de l 'organisation de la Société Humanitairement Heureuse. En souvenir du premier essai de l'organisation humanitaire en 1783», c транслитерированным псевдонимом: O. TCHÉ-K. Книга Давыдова в Российской империи была запрещена цензурой.

В 1884 году Давыдов написал сочинение «Отбор в этике»  и послал его в 1886 г. Л. Н. Толстому, сопроводив письмом, в котором высказал следующее соображение: «Относительно борьбы за существование у людей Дарвин ограничился только ее стороной зоологической, т. е. борьбой людей только одними их органами и силами антропологическими. А мне пришло в голову уяснить закон борьбы социологической, т. е. специально человеческой: борьбы людей вооруженных (из всех животных одному только человеку свойственными) орудиями человеческого искусства: капиталами имущественными и через них капиталами научного знания». Толстой ответил Давыдову: «Я прочел внимательно ваше письмо и первую часть первого вашего сочинения: "Отбор в этике", и пробежал остальное. Пробежал, потому что не мог интересоваться. Не мог же интересоваться потому, почему нельзя с интересом следить за решением уравнения, по моему мнению, неправильно составленного. ...Меня ужасно огорчило ваше письмо и чтение ваших сочинений. По моему мнению ваша деятельность столь же драгоценная по искренности и силе вашего убеждения отравлена и обессилена суеверием — одним из самых ядовитых — "научным", т. е. верою в то, что люди 50 лет тому назад получили откровение о том, как двигалось, движется и должно двигаться человечество. ...Научная же социология есть только суеверие, начиная с человечества, принимаемого за организм и кончая законом Дарвина».

В 1893 г. Давыдов закончил работу, являющуюся «полным синтезом [его] слишком полувековых трудов»: «Нравственность и значение индивидов бытию человечества сквозь призму научно-социологическую» и послал в 1899 г. рукопись Л. Н. Толстому с просьбой о содействии в публикации.

Толстой отнесся к работе критически, откровенно написав Давыдову: «С основными мыслями, выраженными там, в особенности с указаниями недостатков существующего строя, я вполне согласен. Меры же исправления этого порядка мне не ясны. Кроме того, язык сочинения очень тяжелый и не простой».). Тем не менее Лев Николаевич просил Павла Ивановича Бирюкова (1860-1931) способствовать публикации книги. Перевод текста сделан был по поручению П. И. Бирюкова эмигрантом доктором Л. В. Дашкевичем. Книга под названием «Vitalité sociétaire d'état. Esquisse populaire à travers le prisme de Sociologie; science de l'organisation de la société Humanitairement Heureuse» вышла в издательстве Эдуарда Пфеффера (Edouard Pfeffer) в Женеве в 1900 году. На этот раз, автор скрыл свое имя за псевдонимом L'Humanitaire du vingtième siècle (Человечник 20 века, в русском оригинале). Это издание указано в Социалистическом обзоре (La Revue socialiste) за 1901 год.

Сам Давыдов суть своего труда характеризовал следующим образом: «В историко психические моменты наши состояния европейской цивилизации, когда почти всяких категорий области человеческого знания арсеналы уже переполнены волшебно могучими орудиями и силами производства всяких жизненно людям насущных вещественных и духовных приспособлений, коренной источник решительно всяких бедствий сообщежитейских — отсутствие у людей легкой возможности соответственно затрачиваемому каждым своего личного труда и таланта приспособиться удовлетворительно в государственности. А это потому, что повсеместно в более или менее монархически обесчеловеченных государственностях, государственно организуемые шайки бесшабашнейших хищников систематически последовательно государственностью заганивают громаднейшее большинство в Нищету, смердящую трясину телесной и духовной проституции, при чем умирающих с голоду уже легко запрягают в свои всегда ростовщически разбойничьи хомуты надрываться в вырабатывании им изысканных с демоническими прожиганиями животных пресыщений. Повсеместно абсолютно устранить роковые основы Нищеты, тем вырвать Человечество из нынешнего сообщежитейского ада и его ввести в Человечно Счастливое сообщежитие, естественно устанавливающее всеобщий мир, может по мировой силе вещей осуществить единственно только Всемирный союз человечно республиканских федераций всех народов земного шара».

О дальнейшей судьбе Давыдова пока ничего не известно.

Примечания

Ссылки 
 Опыт социологии - науки устройства человечно-счастливого сообщежития / Соч. О. Че-ка (псевд.). - Женева : H. Georg, 1883. - VIII, 391 с.; 18.
 Essai de sociologie : science de l'organisation de la société humanitairement heureuse, en souvenir du premier essai de l'organisation humanitaire en 1789 / par O. Tche-k. (traduit du russe).- Paris: A. Ghio, 1884. - 492 p.
 Полное собрание сочинений Л.Н. Толстого в 90 томах. Государственное издательство «Художественная литература», 1928-1958. Серия третья «Письма». Том 72, Москва, 1933,
 Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века [Текст] : книги и периодические издания / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [науч. ред. Б. С. Итенберг]. - 2-е доп. и перераб. изд. - Москва : Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, 1981.
 La Revue socialiste, Volume 33, Benôit Malon, Georges François Renard, Gustave Rouanet, Eugène Fournière, Librarie de la Revue Socialiste, 1901, p. 766.

Персоналии по алфавиту
Социологи России